Гиммельфарб, Гимельфарб () — немецкая и еврейская фамилия. 

Известные носители:
 Гимельфарб, Евгений Юзефович (род. 1942) — украинский режиссёр, театральный деятель, поэт, Заслуженный деятель искусств Украины.
 Гимельфарб, Эрик (род. 1983) — канадский хоккеист.
 Гиммельфарб, Алекс (род. 1947) — канадский социолог и политик.
 Гиммельфарб, Борис Вениаминович (1880—1955) — писатель, критик, переводчик.
 Гиммельфарб, Борисс Михайлович (1900—1967) — советский геолог.
 Гиммельфарб, Гертруда (1922—2019) — американский историк.
 Гимельфарб, Гэри (псевдоним Доктор Дред; род. 1954) — американский музыкант и продюсер.
 Гиммельфарб, Милтон (1918—2006) — американский социограф.
 Гиммельфарб, Рафаэль Михайлович (псевдоним Р. Михайлов, 1920—1989) — русский советский писатель, редактор, музейный работник.
 Гиммельфарб, Юрий Анатольевич (род. 1960) — российский политический обозреватель.
 Гиммельфарб, Ян (род. 1985) — немецкий писатель.